Wilander est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), homme politique suédois
Mats Wilander (né en 1964), joueur suédois de tennis
 (1808-1885), médecin suédois
 (1907-1993), médecin et chimiste suédois
 (1781-1832), chambellan et peintre suédois

Voir aussi
Johan Wiland (né en 1981), joueur suédois de football

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois